Carlos Julio Robles (1992), Colombiaans voetballer
Carlos Manuel Robles (1952), Chileens voetbalscheidsrechter
Juan Carlos Robles (1925), Chileens voetbalscheidsrechter
Juan Carlos Robles Rodríguez (1985), Boliviaans voetballer
Carlos Alejandro Robles Jiménez (2000), Mexicaans voetballer